

Дев'ятово — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Дев'ятово — селище, Ярославський район, Ярославська область